Les Alleuds kan syfta på:
 Les Alleuds, Deux-Sèvres
 Les Alleuds, Maine-et-Loire